Osoby o nazwisku Klemensiewicz:
 Edmund Klemensiewicz – poseł do Sejmu Krajowego Galicji VI i VII kadencji
 Hanna Klemensiewicz (Anna Skoczylas) – polska pisarka, poetka, absolwentka krakowskiej ASP
 Rudolf Klemensiewicz – austriacki lekarz, patolog
 Zenon Klemensiewicz – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAN
 Zygmunt Klemensiewicz – polski polityk, poseł do austriackiej Rady Państwa oraz na Sejm Ustawodawczy II RP, senator, publicysta, filatelista i kolekcjoner ekslibrisów
 Zygmunt Aleksander Klemensiewicz – polski chemik i fizyk, profesor Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej, taternik, fotograf